John Paulson (ondernemer), Amerikaans ondernemer, manager en miljardair.
 John Paulson (componist), Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent.